Il singolare maschile del torneo di tennis Swedish Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Joakim Nyström che ha battuto in finale Stefan Edberg 4-6, 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Mats Wilander (semifinali)
 Stefan Edberg (finale)
 Kent Carlsson (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (semifinali)

 Joakim Nyström (campione)
 Anders Järryd (quarti di finale)
 Mikael Pernfors (secondo turno)
 Ulf Stenlund (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1987